Paul Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Paul Steinmann (Geistlicher) (1871–1937), deutscher Geistlicher, Kapitularvikar in Berlin 
 Paul Steinmann (Biologe) (1885–1953), Schweizer Biologe und Hochschullehrer
 Paul Steinmann (Archivar) (1888–1973), deutscher Historiker und Archivar
 Paul Steinmann (Politiker) (1893–1971), Schweizer Genossenschaftler und Politiker 
 Paul Steinmann (Dramatiker) (* 1956), Schweizer Theaterautor und Regisseur